Takuya Aoki (青木 拓矢, Takasaki, 16 de setembro de 1989) é um futebolista profissional japonês, volante, milita no Urawa Red Diamonds.

Carreira 
Takuya Aoki começou a carreira no Omiya Ardija.

Ligações externas 
Perfil em Ogol

Futebolistas do Japão
Futebolistas do Omiya Ardija
Futebolistas do Urawa Red Diamonds